

Sciences et techniques 
 En chimie, l'adjectif ferreux se rapporte à l'élément chimique fer à l'état d'oxydation II (deux), et notamment à l'ion ferreux Fe. L'oxyde ferreux, par exemple, est l'oxyde de fer(II) de formule chimique FeO.
 Dans l'industrie et l'exploitation minière, les métaux ferreux sont les alliages comportant une forte proportion de fer, voire par extension les minerais comportant une forte proportion de composés du fer.

Patronyme 

 Benoît Ferreux (1955-), un acteur et réalisateur français.

Toponyme 

 Ferreux-Quincey, une commune de l'Aube, en France.